Khirbet Susiya, een archeologische site en een met afbraak bedreigde Palestijnse nederzetting
 Susiya (nederzetting), een Israëlische nederzetting